Wapen van Sluis (gemeente), het wapen van de huidige gemeente Sluis
 Wapen van Sluis (voormalige gemeente), het wapen van de voormalige gemeente en de stad Sluis